Ямгорів — колишня назва села Серафинці.
 Ямгорів (інша назва - Ворчун,Чернова,Гниляк) — мала річка в Україні, протікає територією Городенківського району Івано-Франківської області.
 Ямгорів — сорт цукрового буряка, створений у Івано-Франківському інституті агропромислового виробництва УААН.
 Ямгорів — сорт маку, створений у Івано-Франківському інституті агропромислового виробництва УААН.

Примітки 
3. Цікаво , що в реєстрі малих річок України , річка Ямгорів , записана як річка Чернова .